Mathias est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
 Mathias est un prénom masculin.

Saints chrétiens
 Matthias ou Mathias (), apôtre qui remplaça Judas Iscariote après sa trahison et sa mort ; fêté le 14 mai en Occident et le 9 août en Orient.

Patronyme 

 Émile Mathias (1861-1942), physicien français ;
 Maurice Mathias (1912-2006), peintre belge ;
 Georges Mathias (1826-1910), pianiste et compositeur français ;
 Jacques Mathias (1752-?), avocat et homme politique français ;
 Vincent Mathias, directeur de la photographie français.

Hydronyme 
 La rivière Mathias, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Interjection calédonienne 
Le prénom Mathias, tout comme d'autres prénoms (Alice et Baptiste notamment), est également utilisé comme interjection de surprise en Nouvelle-Calédonie.

Voir aussi 
 
 Lycée Mathias

Références 
Prénom masculin
Prénom hébraïque